Choi Hyo-joo (koreanisch ; * 4. April 1998 in Jiangsu, Volksrepublik China als Yao Yao, ) ist eine südkoreanische Tischtennisspielerin chinesischer Herkunft. Sie nahm an den Olympischen Spielen 2020 teil. Außerdem gewann sie eine Bronzemedaille mit der Mannschaft bei den Asienspielen 2018 sowie beim World Team Cup 2019.

Hintergrund 
Die aus Jiangsu stammende Choi (damals noch Yao Yao) besuchte in jungen Jahren eine Tischtennisschule in Qingdao, Shandong. 2009 belegte sie beim nationalen Kadetten-Turnier den 8. Platz hinter Chen Meng, Gu Yuting, Shao Jieni und Zhu Yuling. Sie wurde von Choi Young-il, dem Cheftrainer des koreanischen Vereins Samsung Life Insurance, entdeckt. Dieser überredete sie, nach Südkorea zu gehen und die koreanische Staatsbürgerschaft anzunehmen. Mehrere Personen halfen ihr bei der Einbürgerung: die Mutter von Jeong Sang-eun, eine andere in China geborene südkoreanische Spielerin sowie der ältere Bruder von Trainer Choi. Als sie im November 2013 als südkoreanische Staatsbürgerin eingebürgert wurde, änderte sich ihr Name in Choi Hyo-joo.

Werdegang 

Erste Auftritte für Südkorea hatte Choi ab 2015 auf der World Tour. Zu dieser Zeit befand sie sich bereits unter den Top 100 in der ITTF-Weltrangliste. In diesem Jahr konnte sie die Croatian Open im Einzel und U-21-Wettbewerb gewinnen, bei den Belgium und Korea Open zog sie ins Halbfinale ein. 2016 gewann sie auf der World Tour vier Medaillen im U-21-Wettbewerb und eine im Einzel. Letztere sicherte sie sich nach einer Halbfinalniederlage gegen Yui Hamamoto bei den Austrian Open. Ein großer Erfolg folgte 2018 mit dem Gewinn einer Bronzemedaille bei den Asienspielen im Teamwettbewerb. Dies gelang auch 2019 beim World Team Cup. Zusammen mit Yang Ha-eun holte sie Silber bei den Korea Open. Im selben Jahr nahm sie erstmals an einer Weltmeisterschaft teil, kam jedoch nicht in die Nähe von Medaillenrängen. 2020 war sie Teil der südkoreanischen Mannschaft, die bei den Olympischen Spielen ins Viertelfinale einzogen, dort allerdings Deutschland den Vortritt lassen mussten. Bei der WM 2021 erreichte Cho mit Lee Zi-on das Viertelfinale im Doppel. Dort mussten sie sich Chen Meng und Qian Tianyi geschlagen geben. Die Asienmeisterschaft schloss sie mit dem Erreichen des Achtelfinales im Einzel und Doppel ab. Im Mixed mit Lee Sang-su sicherte sie sich eine Bronzemedaille beim WTT Star Contender Doha.

Turnierergebnisse

Weblinks 

 Choi Hyo-joo Spielerprofil auf der Website des Tischtennis-Weltverbandes ittf.com (englisch) (abgerufen am 17. Juli 2022)

Einzelnachweise 

Tischtennisspieler (Südkorea)
Tischtennisspieler (Volksrepublik China)
Olympiateilnehmer (Südkorea)
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2020
Teilnehmer an den Asienspielen (Südkorea)
Südkoreaner
Geboren 1998
Frau